Prévost se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Florent Prévost
 Gilles Prévost